Slag bij Albert (1914)
 Slag bij Albert (1916)
 Slag bij Albert (1918)